GTK2-Perl — это набор оболочек на Perl для GUI библиотек GTK+ и других библиотек GNOME. GTK2-Perl — открытое ПО, лицензируемое по лицензии LGPL. Разработчиков и заинтересованных участников обычно можно найти на IRC-канале #gtk-perl на irc.gnome.org.

GTK2-Perl — часть официального релиза GNOME Platform Bindings, вместе с интерфейсами к C++, Python и Java.

Пример 
use Gtk2 '-init';

$window = Gtk2::Window->new('toplevel');
$window->set_title("Hello World!");

$button = Gtk2::Button->new("Press me");
$button->signal_connect(clicked => sub { print "Hello again - the button was pressed\n"; });

$window->add($button);
$window->show_all;

Gtk2->main;

0;

В данном примере создаётся GTK+ окно Window с заголовком «Hello World!». Окно содержит кнопку Button с надписью «Press me». Когда пользователь нажимает кнопку, вызывается функция обратного вызова, связанная с сигналом «cliked» кнопки. Эта функция выводит в консоль сообщение «Hello again — the button was pressed». Нужно отметить, в данном случае функция обратного вызова является анонимной (не имеет имени) и объявлена прямо в аргументах вызова функции signal_connect, которая связывает сигналы и функции обратного вызова, заданные пользователем.

Ссылки

Внешние ссылки 
 GTK2-Perl homepage on SourceForge.net
 GTK2-Perl page on GNOME wiki

GTK+
Свободные библиотеки программ
Модули Perl